Prelog steht für:

 Prelog, eine Stadt in Nordkroatien
 Prelog, ein Ortsteil der Stadt Domžale, Slowenien

Prelog ist der Familienname folgender Personen:
 Iztok Prelog, slowenischer Bogenbiathlet
 Linde Prelog (* 1949), österreichische Schauspielerin, Autorin, Liedermacherin, Sängerin und Kabarettistin
 Matej Prelog (* 1980), slowenischer Ruderer
 Vladimir Prelog (1906–1998), Schweizer Chemiker kroatischer Herkunft
 Drago J. Prelog (1939–2020), österreichischer Maler und Grafiker slowenischer Herkunft

Siehe auch:
 Prelog-Medaille und -Vorlesung
 Prelog-Spannung